Polina Griffits is een Russische zangeres.

Biografie
Polina maakte tot september 2004 deel uit van A-Studio, maar verliet de groep om een solocarrière te starten. Ze nam een duet op met Tomas N'evergreen uit Denemarken, getiteld Just another lovesong. Aan het einde van 2004 trouwden Polina en Tomas. Ze wonen nu in Moskou.

Discografie

Singles 
met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40

|- align=center
|align=left|S.O.S.||||12-3-2005||33||4||met A-Studio
|}

Russisch zanger